Ernst Degner nacido Ernst Eugen Wotzlawek (22 de septiembre de 1931, Gleiwitz, Alta Silesia, Alemania - Arona, Tenerife, España, 10 de septiembre de 1983) fue un expiloto de motociclismo alemán. Degner se destacó por desertar a Occidente en 1961, tomando técnicas de optimización de MZ para Suzuki, y ganando el primer campeonato del mundo para Suzuki en 1962.

Resultados en el Campeonato del Mundo de Motociclismo

Carreras por año 
(Carreras en Negrita indica pole position, Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Fuentes:

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Alemania
Campeones de motociclismo de 50cc
Nacidos en Gliwice
Personas de la Provincia de Alta Silesia